Ди́тмар (Ditmar, Dittmar, Dietmar) — имя и фамилия немецкого происхождения.

Носители фамилии 
 Дитмар, Альфонс Юрьевич (1841—1903) — российский геолог.
 
 Дитмар, Борис Петрович (1878—1948) — российский и советский географ.
 Дитмар, Владимир Георгиевич (1903—1967) — советский геолог.
 Дитмар, Готфрид Рудольф фон (1716—1795) — немецкий военный и государственный деятель.
 
 Дитмар, Иоганн Людвиг (1713—1763) — пастор на острове Эзель, родоначальник эзельских Дитмаров.
 Дитмар, Карл (1822—1892) — российский геолог, исследователь Камчатки.
 Дитмар, Курт (1891—1959) — немецкий генерал, официальный представитель вермахта.
 Дитмар, Марина фон (1914—2014) — немецкая актриса.
 
 Дитмар, Рудольф (1818—1895) — немецкий промышленник и политик.
 Дитмар, Фёдор Владимирович — Георгиевский кавалер; полковник; № 8638; 26 ноября 1851.

Носители имени 
 Титмар Мерзебургский (в ряде источников Дитмар; 975—1018) — немецкий хронист, епископ.
 Дитмар фон Айст (ок. 1115 — ок. 1171) — немецкий поэт-миннезингер.

Другое 
 «Дитмар» () — австралийская премия, присуждаемая за лучшие литературные произведения в жанре фантастики, включая научную фантастику, фэнтези и литературу ужасов.
 Дитмар — посёлок в Якутии, база «Байкалкварцсамоцветы».

См. также 
 Дитмары — прибалтийские дворянские роды
 Титмар